San Pellegrino névforma lehetséges előfordulásai:

Szent Peregrinus (Peregrin, Pellegrin) nevű szentek olaszos névformában
 San Pellegrino Laziosi: Laziosi Szent Peregrin (1265–1345) itáliai szervita szerzetes, a rákbetegségben szenvedők patrónusa.

Földrajzi nevek (Olaszország)
 San Pellegrino (Belluno): Belluno városrésze, Dino Buzzati szülőhelye, Veneto.
 San Pellegrino (Firenzuola): Firenzuola városrésze, Toszkána.
 San Pellegrino (Reggio Emilia): Reggio nell’Emilia városrésze, Emilia-Romagna.
 San Pellegrino in Alpe: Castiglione di Garfagnana városrésze, Emilia-Romagna.

 San Pellegrino-hágó, a Bellunói-Dolomitokban (Veneto régió). 
 San Pellegrino Terme: település Bergamo megyében (Lombardia), itt készül a S. Pellegrino ásványvíz.

Hasonló, logikailag ide tartozó egyéb nevek
 Sanpellegrino S.p.A. ásványvíz- és üdítőital-gyártó részvénytársaság, székhelye San Pellegrino Terme.
 S. Pellegrino: ismert olasz ásványvízmárka, gyártója a Sanpellegrino S.p.A. vállalat.

Lásd még
 Pellegrin
 Peregrina